Расна је насеље у Србији у општини Пожега у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 995 становника.

Демографија 
У насељу Расна живи 821 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 40,5 година (40,0 код мушкараца и 41,0 код жена). У насељу има 292 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,51.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пожеги
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији